Попков, Владимир:
 Попков, Владимир Андреевич (1940—2023) — советский и российский фармаколог, заслуженный деятель науки РФ (1996), лауреат премии Президента РФ (1998), академик РАО (1999), профессор МГУ и 1-го МГМУ.
 Попков, Владимир Иванович (род. 1954) — председатель Брянской областной Думы с 30 сентября 2014 года.
 Попков, Владимир Михайлович (1941—2007) — советский, украинский и российский кинорежиссёр.